Theofilos, Theophilos, Theofilus eller Theophilus kan syfta på

 Theofilos (Bibeln), person i Lukasevangeliet
Theofilos av Antiochia (död 183–185), kristen apologet
Theofilos i Alexandria (385–412), biskop i Alexandria
Theofilos i Cilicien (död cirka 538), biskopsvikarie i Cicilien
Theofilos (kejsare) (813, död 842), kejsare av Östrom
Theophilus Presbyter (cirka 1070–cirka 1125), medeltida författare
Theofilos III av Jerusalem (född 1952), ortodox patriark i Jerusalem

Mansnamn